АЕЛ — многозначная аббревиатура:

Футбольные клубы 
 АЕЛ — кипрский футбольный клуб из города Лимасол
 АЕЛ — греческий футбольный клуб, представляющий в чемпионате своей страны столицу провинции Фессалия — город Лариса.

Баскетбольные клубы 
 АЕЛ — кипрский профессиональный баскетбольный клуб из города Лимасол
 АЕЛ — греческий профессиональный баскетбольный клуб из города Ларисса